City Journal (Thrissur), een dagelijkse tabloid in India
City Journal (New York), een driemaandelijks tijdschrift dat wordt uitgegeven door het Manhattan Institute for Policy Research
City Journal (Ottawa), een krant in Ottawa, Canada, die tussen oktober 2006 en november 2007 werd gepubliceerd